Franz Steffen, né le  à Escholzmatt en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évoluait en position de centre.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1988-1989||SC Langnau||LNB||16||0||0||0||0||6||0||0||0||0
|-
|1989-1990||SC Langnau||LNB||30||4||8||12||28||10||2||1||3||6
|-
|1990-1991||SC Langnau||LNB||31||14||5||19||47||7||0||0||0||2
|-
|1991-1992||EV Zoug||LNA||35||0||1||1||21||5||1||0||1||4
|-
|1992-1993||EV Zoug||LNA||34||7||4||11||28||5||0|| 1||1||8
|-
|1993-1994||EV Zoug||LNA||34||8||14||22||50||9||0||1||1||8
|-
|1994-1995||EV Zoug||LNA||21||6||5||11||26||12||2||3||5||16
|-
|1995-1996||EV Zoug||LNA||36||6||19||25||58||9||1||0||1||12
|-
|1996-1997||EV Zoug||LNA||45||6||4||10||30||10||1||2||3||16
|-
|1997-1998||EV Zoug||LNA||39||4||16||20||40||20||4||4||8||26
|-
|1998-1999||HC Ambrì-Piotta||LNA||43||12||17||29||69||15||3||3||6||18
|-
|1999-2000||HC Ambrì-Piotta||LNA||44||6||9||15||36||3||0||0||0||0
|-
|2000-2001||CP Berne||LNA||39||3||9||12||40||10||4||0||4||8
|-
|2001-2002||CP Berne||LNA||43||4||5||9||53||6||0||1||1||0

|413||62||103||165||451||104||16||15||31||116

|71||18||13||31||75||23||2||1||3||8

Notes et références 

Naissance en juin 1970
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du EV Zoug
Joueur du CP Berne
Naissance dans le canton de Lucerne
Attaquant de hockey sur glace